Filep József (18–19. század) tanár
 Filep József (19. század) tanácsos
 Deáki Filep József (1681–1748) erdélyi református püspök.